est une émission de télévision américaine diffusée sur NBC de 2001 à 2006. 
Fear Factor est une émission de télévision diffusée sur TF1 en France en seconde partie de soirée, entre le 14 mars 2003 et le 21 avril 2004.